Niemcy:
 Poppenhausen – dzielnica miasta Heldburg 
 Poppenhausen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt
 Poppenhausen – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Fulda

Zobacz też:
 Poppenhusen